TuS Erndtebrück (celým názvem: Turn- und Sportverein Erndtebrück 1895 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v obci Erndtebrück ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1895 pod názvem TV Erndtebrück. Svůj současný název nese od roku 1921. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Westfalen, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Pulverwaldstadionu s kapacitou 3 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl badmintonu, lehké atletiky, plavání, alpského lyžování, klasického lyžování, severské chůze, kuželek, taekwonda, stolního fotbalu, stolního tenisu, gymnastiky a volejbalu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1895 – TV Erndtebrück (Turnverein Erndtebrück)
 1921 – fúze s VfB Erndtebrück ⇒ TuS Erndtebrück (Turn- und Sportverein Erndtebrück 1895 e. V.)
 1953 – fúze s Verein für Wintersport in Erndtebrück ⇒ název nezměněn

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1986–1988: Bezirksliga Westfalen – sk. 6
 1988–1989: Kreisliga A1 Siegen-Wittgenstein
 1989–1994: Bezirksliga Westfalen – sk. 6
 1994–2000: Landesliga Westfalen – sk. 2
 2000–2008: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 2008–2011: Westfalenliga – sk. 2
 2011–2012: NRW-Liga
 2012–2015: Fußball-Oberliga Westfalen
 2015–2016: Fußball-Regionalliga West
 2016–2017: Fußball-Oberliga Westfalen
 2017–2018: Fußball-Regionalliga West
 2018– : Fußball-Oberliga Westfalen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1895